

Persone 
 Amelia Faraone – cantante italiana
 Antonio Faraone – vescovo cattolico italiano
 Carmelo Faraone – allenatore di calcio argentino
 Chris Faraone – giornalista statunitense
 Christopher A. Faraone – filologo statunitense
 Davide Faraone – politico italiano
 Mariano Faraone – calciatore italiano
 Stephen Faraone – psicologo statunitense

Varie 
 Faraone – sovrano dell'antico Egitto
 Faraone – frazione italiana del comune di Sant'Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo
 Villa Faraone – villa storica di Napoli
 Faraone – gioco d'azzardo; tra le varianti:
 Stuss o faraone ebreo 
 Tempeln o faraone tedesco

Pagine correlate 
Il faraone
Faraoni (disambigua)